Hölltal heißen folgende geographischen Objekte:
 Hölltal (Gemeinde Lilienfeld), Tal bei Lilienfeld in Niederösterreich
 Hölltal (Gemeinde Navis), Gemeindeteil von Navis (Tirol), Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Hölltal (Gemeinde Pöggstall), Talung, Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hölltal (Gemeinde Weißkirchen), Ortsteil der Gemeinde Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hölltal (Giengen an der Brenz), Tal des Höllbachs bei Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Hölltal (Lautenthal), Tal und Mineralienfundstätte bei Lautenthal im Harz, Niedersachsen
 Hölltal (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Hölltal (Schönwald im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höll
 Höllental
 Höllgrund
 Höllthal